In der Liste der Kulturdenkmale in Alt Camp sind alle 38 Kulturdenkmale der spanischen Comarca Alt Camp aufgeführt.

Liste 

|}

Weblinks 

 Offizielle Liste der Generalitat de Catalunya

Alt Camp
!Altcamp